BJH peut faire référence à :
 Barclay James Harvest, un groupe de musique ;
 .